Донкин () — английская фамилия. Известные носители:

 Донкин, Билли (1900—1974) — английский футболист.
 Донкин, Брайан (1768–1855) — английский инженер и изобретатель.
 Донкин, Майк (1951–2007) — английский журналист и репортёр.
 Донкин, Робин (1928–2006) — английский историк и географ.
 сэр Донкин, Руфэйн Шоу (1772—1841) — английский военный офицер. Член Парламента.
 Донкин, Сидни (1871–1952) — английский инженер.
 Донкин, Уилл (род. 2000) — тайваньский футболист.
 Донкин, Уильям Фишборн (1928–2006) — профессор астрономии Оксфордского университета.